Лев Цейтлин:
 Цейтлин, Лев Маркович (1884—1930) — русский и американский композитор, педагог.
 Цейтлин, Лев Моисеевич (1881—1952) — советский скрипач, педагог, один из основоположников советской скрипичной школы.